El término corredor puede referirse a:

Biología
 corredor o corredora, un término usado en biología y en etología animal: se aplica a ciertos animales que tienen una anatomía adaptada a la carrera, como por ejemplo el caballo o el guepardo;
 corredor o corredora es también el nombre común que se da a un conjunto de especies de aves caradriformes. Están repartidas entre los géneros Cursorius (como Cursorius cursor, el corredor sahariano), Smutsornis (como Smutsornis africanus, el corredor escamoso chico), Rhinoptilus (como Rhinoptilus bitorquatus, el corredor del Godavari) y Stiltia (como Stiltia isabella, la corredora de patas largas);
 corredoras es también el nombre de taxón que en los siglos XIX y XX se atribuía a las aves que hoy en día, en las actuales clasificaciones filogenéticas, están incluidas en el taxón de los paleognatos (como por ejemplo el avestruz o el ñandú);
 pato corredor indio, una raza de pato originario de Inglaterra;
 corredor biológico, un área utilizada para realizar una regeneración o recuperación de las zonas de amortiguamiento de grandes extensiones de bosques.

Arquitectura
 la galería corrida (cerrada o abierta) que acompaña los patios de una casa o edificación;
 corredor vasariano, terraza elevada en Florencia que conecta el Palacio Vecchio con el Palacio Pitti;
 Corredor Sur, el viaducto que atraviesa parte de la bahía de Panamá;

Otros espacios
 corredor de la muerte, la celda o al pasillo de los condenados a muerte;

Transporte
 corredor ferroviario, línea férrea que comunica dos territorios;
 corredor Mediterráneo, corredor ferroviario que discurre principalmente paralelo a la costa mediterránea, en el este de España;
 corredor de la Costa del Sol, proyecto de infraestructura ferroviaria que unirá varias localidades costeras del litoral mediterráneo de Andalucía (España);
 corredor Cantábrico-Mediterráneo, corredor ferroviario de altas prestaciones que unirá las áreas de la costa cantábrica y el Levante en España;
 corredor Central, corredor ferroviario de pasajeros y mercancías que recorre de norte a sur la península ibérica;
 corredor Noreste, línea ferroviaria de pasajeros más transitada en los Estados Unido.

Territorio
 corredor de Lachín
corredor del Henares, eje residencial, industrial y empresarial desarrollado en la vega del río Henares;
 corredor de Wakhan, estrecho corredor de la Provincia de Badajšán en Afganistán;
 corredor de Siliguri, pequeña extensión de tierra que conecta los estados del noreste de la India con el resto del territorio;
 corredor de los tornados, área extensa en la parte central de Estados Unidos que tiene las mejores condiciones para la formación de tornados;
 corredor verde de la Bahía de Cádiz, situado en las inmediaciones del parque natural de la Bahía de Cádiz;
 corredor de Atacama, extensión de territorio que conectaba a Bolivia con el mar;
 corredor polaco, denominación del territorio que conectaba a la Segunda República Polaca con el mar.

Topónimos
 Cantón de Corredores, cantón en la provincia de Puntarenas, en el sur de Costa Rica;
 Corredor (Costa Rica), distrito del cantón de Corredores.

Varios
 En economía un corredor es un agente, bróker o intermediario, individuo o empresa que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente con el cobro de una comisión.Por ejemplo; un corredor de arte;
 corredor de seguros; persona que actúa como intermediario de varias compañías aseguradoras;
 corredor público (México); profesional del derecho, habilitado por el Ejecutivo Federal mexicano por medio de la Secretaría de Economía;
 corredor de apuestas; persona u organización que acepta apuestas en eventos;
 corredor; persona que practica la carrera en competencias o competiciones deportivas (por ejemplo, maratón, carrera a pie, carrera a campo traviesa); si se trata de carrera de larga distancia (carreras de resistencia), se le denomina carrera de larga distancia, corredor de fondo o carrera de larga distancia fondista;
 corredor, posición en el fútbol americano;
 Corredor, personaje de ficción que aparece en las publicaciones de Marvel Comics;
 El corredor nocturno, película argentino-española de suspenso del 2009, dirigida por Gerardo Herrero;
 corredor o "couloir", barranco estrecho con pendiente muy fuerte en terreno de montaña; en alta montaña, los corredores suelen acumular nieve y convertirse en ventisqueros que permiten un ascenso directo;
 en la poesía y guerra medievales, corredor, jinete que debía hacerse perseguir por el enemigo para atraerlo a una emboscada. 
 corredor, soldado que hacía labores de reconocimiento en campo enemigo.
 corredor de Bienes Raíces, es la traducción en español del término en inglés "realtor", una empresa de mercadeo y venta de propiedades inmobiliarias. Cabe destacar el término también se utiliza para denominar a las personas que ejercen funciones de agentes de bienes raíces.

Referencias

Enlaces externos